Johan Gabriel Collin henviser til:

 Johan Gabriel Collin (1764-1825) – svensk optiker og instrumentmager
 Johan Gabriel Collin (læge) (1794-1879) – svensk læge og forfatter